Стратилат может означать:

 Стратилат — греческий термин, обозначающий военачальника, позже стал также почётным титулом в Византийской империи.

Фамилия
 Стратилат, Михаил Иванович (1909—1943) — организатор партизанского движения на Черниговщине во время Великой Отечественной войны.
 Стратилат, Николай Иванович (род. 1942) — украинский график. Народный художник Украины.